Junior-VM i håndbold 1991 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1991 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1991 (kvinder)